Frank Ramsey puede referirse a:

 Frank P. Ramsey, matemático y filósofo inglés.
 Frank Vernon Ramsey, exjugador de la NBA.